Nämndemansgården kan syfta på:
 Nämndemansgården – ett företag med behandling för personer med alkohol- och/eller drogberoende
 Nämndemansgården, Ven – Vens äldsta bevarade profana byggnadsmiljö
 Nämndemansgården, Pershyttan – en  bergsmansgård i Pershyttan